Gmainer ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Gmainer-Pranzl (* 1966), österreichischer römisch-katholischer Theologe und Priester
 Paulus Gmainer (1528–1585), römisch-katholischer Geistlicher
 Tobias Gmainer († 1657), Benediktiner und Abt der Abtei Niederaltaich